Zangeneh ist der Familienname folgender Personen:

 Bijan Namdar Zangeneh (geboren 1953), iranischer Politiker
 Sara Zangeneh, Schauspielerin, unter anderem am Wiener Burgtheater